Алескер Алекперов:
 Алекперов, Алескер Гаджи Ага оглы (1910—1963) — советский азербайджанский актёр.
 Алекперов, Алескер Казым оглы (1895—1938) — советский азербайджанский археолог, этнограф и краевед.